Tyson Foods (Тайсон Фудз) — американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности. Вместе со своими дочерними компаниями Tyson Foods владеет торговыми марками Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee, Ball Park, Wright Brand, Aidells и State Fair.

Компания была основана Джоном У. Тайсоном в 1935 году. По состоянию на 2014 год в компании работает 115 000 человек. Компании принадлежат 123 пищевых предприятия.

Компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. и крупнейшим экспортёром свинины из США. Tyson Foods заняла 80-е место в списке Fortune 500 крупнейших корпораций США за 2018 по общему доходу.

Компания поставляет продукцию сетям ресторанов KFC, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Walmart, Kroger и небольшим ресторанам.

Примечания 

Продовольственные компании США
ТНК США